Fougeré (Maine-et-Loire)
 Fougeré (Vendeia)